L'expression rivière Brûlée peut signifier:

Toponymes

Rivière Brûlé (rivière Sainte-Anne), un affluent de la rivière Sainte-Anne, coulant dans Lac-Jacques-Cartier (TNO), dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière Brûlée (rivière Péribonka), un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans la municipalité de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Brûlée (lac Pasteur), un affluent du lac Pasteur lequel est traversé par la rivière Pasteur, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, au Côte-Nord, au Québec.
Rivière du Brûlé (rivière Croche), un affluent de la rivière Croche, coulant dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Rivière Brûlée (lac des Polonais), un affluent du Lac des Polonais, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Douaire, MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
Rivière Brûlée (rivière du Castor-Qui-Cale), un affluent de la rivière du Castor-Qui-Cale, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Brûlée (rivière Portneuf), un affluent de la rivière Portneuf (Côte-Nord), coulant dans le territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Brûlée, cours d'eau tributaire de la rivière aux Sables (réservoir Pipmuacan) via le lac Mirepoix, du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Brûlée (rivière Champlain), cours d'eau de la municipalité de Saint-Maurice, MRC Les Chenaux, en Mauricie, au Québec.
Rivière Brûlée (Minganie), ruisseau de la municipalité de Rivière-Saint-Jean, MRC Minganie, au Côte-Nord, au Québec.
Rivière du Brûlé (Rimouski), cours d'eau de la ville de Rimouski, MRC Rimouski-Neigette, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière du Bois Brûlé, cours d'eau de Saint-Anaclet-de-Lessard et de la ville de Rimouski et de Sainte-Odile-sur-Rimouski), MRC Rimouski-Neigette, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière du Grand Brûlé (rivière à l'Argent), affluent de la rivière à l'Argent, dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, Manicouagan (municipalité régionale de comté), Le Golfe-du-Saint-Laurent, au Québec.